Сига́лас () — греческая фамилия. Известные носители:
 Сигалас, Анто́ниос (в монашестве Сергий; 1934—2014) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Гревенский.
 Сигалас, Гиоргос (род. 1971) — греческий профессиональный баскетболист и баскетбольный тренер.
 Сигалас, Эммануил (1953—2021) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Полианийский и Килкисийский.